Eryngium vulgare är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Eryngium vulgare ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
vulgare